Brava Island är en flygplats i Kap Verde. Den ligger i den sydvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Praia. Brava Island ligger  meter över havet. Den ligger på ön Ilha Brava.

Terrängen runt Brava Island är varierad. Havet är nära Brava Island åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Brava Island. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Vila Nova Sintra,  km öster om Brava Island. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Kap Verde